

België 
 Buslijn 84 (Limburg) van Geel naar Hamont
 Buslijn 84 (Antwerpen) van Antwerpen naar Kieldrecht

Nederland 
 Buslijn 84 (Rotterdam)